Műhely Iparosok dolgozó helyisége
 Műhely, képzőművészek alkotásra szánt helyisége
 Műhely folyóirat, Győr
 Műhely, az Igaz Szó Irodalmi Körének korai neve, Marosvásárhely
 Műhely, budapesti neoavantgárd képzőművészeti alkotóközösség  1971–1988 között
 Műhely, a Wikipédia szerkesztőinek egy-egy téma köré szerveződő munkacsoportja